Vive oder ViVe ist:
 ViVe (Visión Venezuela), ein venezolanischer Fernsehsender
 Vive (Hadsund) Dorf in Dänemark
 HTC Vive, ein Sichtgerät für Virtuelle Realität
 ein französischer Hochruf („Es lebe …“)
Siehe auch:
 Quivive
 Vif